

Флаг муниципального образования Голышма́новский муниципальный район Тюменской области Российской Федерации является опознавательно-правовым знаком, служащим официальным символом Голышмановского муниципального района.

Проект ныне действующего флага был утверждён 29 сентября 2009 года и получил официальный статус 25 февраля 2010 года.

Описание 
«Полотнище с отношением ширины к длине 2:3, составленное из двух равных по ширине горизонтальных полос синего и зелёного цветов. По центру полотнища располагается изображение каравая на половине железнодорожного колеса из герба муниципального района, выполненное жёлтым и белым цветами.

Оборотная сторона полотнища зеркально воспроизводит лицевую».

Обоснование символики

История 
Первый флаг Голышмановского муниципального района был утверждён в 2005 году. Описание флага, внесённое в устав района, гласило:

Флаг Голышмановского муниципального района представляет собой прямоугольное полотнище из трёх равных по ширине горизонтальных полос, повторяющих в цвете полосы флага Тюменской области (верхний — белый, средний — синий, нижний — зелёный), с наложением на них со стороны древка прямоугольного треугольника красного цвета со сторонами: вертикальной — равной ширине полотнища, горизонтальной — 1/3 длины полотнища. В центре треугольника комбинация стилизованного изображения колоса жёлтого цвета и шестерни чёрного цвета. Отношение ширины флага к его длине — 2:3.

После принятия проекта флага, решением Думы Голышмановского муниципального района от 18 ноября 2009 года № 193, описания флага и герба были убраны из текста Устава.

Примечания 

Флаги с изображением колеса
Флаги с изображением хлеба